España est la typographie en espagnol d'Espagne.

On la retrouve dans :
 España, œuvre musicale de  Emmanuel Chabrier (1883).
 España, œuvre musicale d'Émile Waldteufel (1886).
 España, une suite pour piano composée par Isaac Albeniz en 1893.
 España, une revue culturelle hebdomadaire espagnole parue entre 1915 et 1924.

Voir aussi